Pék László (1951–) szlovákiai magyar pedagógus
Pék László (1928–) szemorvos